Р-241 — автодорога федерального значения, кратчайшим сухопутным путём соединяющая центры субъектов федерации Казань и Ульяновск. Проходит в западной части Татарстана и северной части Ульяновской области. Является одной из основных магистралей на территории Татарстана. Включает в себя подъезд к Самаре.

История 
Казань и Ульяновск с момента основания имеют водное сообщение посредством реки Волги, однако расположение этих городов на торговых путях предопределило формирование сухопутного сообщения, которое известно как минимум с 1779 года. В Татарстане основные изменения современности произошли у села Сеитова, где был спрямлён участок дороги в обход села, соединение с трассой М-7 при строительстве моста через Волгу и ввод нового участка от Уланова до Апастова.
 
В 2010 году за автодорогой был закреплён индекс Р-241 взамен 1Р 241, устаревшее обозначение могло применяться до 31 декабря 2017 года включительно.

Описание 
В Татарстане покрытие дороги капитальное, с шириной проезжей части 7 метров. Периодически ведутся работы по устройству стационарного электрического освещения на различных участках дороги.
 
Проезжая часть, в основном, по одной полосе в каждую сторону с расширением до двух полос в местах подъёмов и у некоторых перекрёстков.

Планируется пересечение автодороги Р-241 с автодорогой М-12 на участке у Коргузов и Егидерева.

Маршрут 

Несмотря на то, что автодорога называется Казань — Буинск — Ульяновск её отсчёт ведётся не от Казани, а от развязки с дорогой М-7. При этом заканчивается дорога ближе к Самаре. Северная часть автодороги проходит по правому берегу реки Волги, в Ульяновске она переходит на левый берег через Президентский мост и заканчивается подъездом к Самаре на развязке пересечения дорог М5 и 36Н-389.

Оценка 
По отзывам на сайте autostrada.info автодорога оценивается на оценку 4 из 5.

Примечания 

 

Автомобильные дороги Татарстана
Автомобильные дороги Ульяновской области